Starkenburg steht für:
 Starkenburg (Burg), Burg in Heppenheim im Kreis Bergstraße, Hessen
 Oberamt Starkenburg, Verwaltungseinheit im Kurfürstentum Mainz
 Starkenburg (Provinz), Provinz im ehemaligen Großherzogtum Hessen
 Region Starkenburg, Wirtschaftsregion in Südhessen
 Starkenburg (Mosel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Starkenburg (Burgruine), ehemalige Burg in der Gemeinde Starkenburg

 deutsche Bezeichnung einer ehemaligen Kreuzritterburg in Nordisrael, siehe Montfort (Israel)

Siehe auch:
 Starkenburg-Sternwarte